Gonzaguensi – abitanti di Gonzaga (Brasile)
Gonzaguensi – abitanti di São Luís Gonzaga do Maranhão